Le nom de loche peut désigner :

Géographie

Rivière la Loche (rivière Ashuapmushuan), un affluent de la rivière Ashuapmushuan, dans le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière la Loche (rivière du Sault aux Cochons), un affluent de la rivière du Sault aux Cochons, dans le territoire non organisé du Lac-au-Brochet, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
La Loche, un village dans le nord-ouest de la province de la Saskatchewan.
Rivière La Loche (Saskatchewan), est un cours d'eau situé dans la province canadienne de la Saskatchewan.
Portage La Loche, est un ancien poste de traite à l'époque du commerce de la fourrure au  dans le Nord-Ouest de la Saskatchewan.
.

La Loche, lieu-dit de Coincy, commune française de Moselle.
Loches, une commune française d'Indre-et-Loire et son château homonyme.
Loché, une commune française associée, rattachée à Mâcon.

Loché (Yucatán), un village de l'état du in the Mexican state of Yucatán, Mexico.

Zoologie 
 Loche, est un nom vernaculaire donné à certaines espèces de limaces.
 Loche, est un nom vernaculaire donné à de nombreuses espèces de poissons très différents.

Patronyme 

John-Simon Loche est un dessinateur.
Victor Loche (1806-1863) est un militaire et un naturaliste français.

Divers 
 Loche, nm. (du breton loch)  : « j'ai mis mon vélo dans le loche », 
 Loches, nf. au pluriel, forte poitrine féminine (en argot).
 Loche, nm. (du grec lokhos) compagnie militaire dans la Grèce antique (son chef était le lochage).
Patronyme français